Andrea Vaccà Berlinghieri – chirurgo italiano
 Francesco Vaccà Berlinghieri – chirurgo italiano
 Leopoldo Vaccà Berlinghieri – militare italiano